EA Digital Illusions Creative Entertainment (EA DICE) — компанія-розробник відеоігор, заснована в 1992 році. Офіс розташований в Стокгольмі (Швеція). Найбільшу відомість компанія отримала після виходу гри Battlefield 1942, виданої компанією Electronic Arts в 2002 році.

В жовтні 2006 року DICE була куплена Electronic Arts, стала її внутрішньою студією і була перейменована в EA Digital Illusions CE.

Ігри EA DICE

Див. також 
 Список компаній Швеції

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Офіційний сайт Electronic Arts 
 Digital Illusions  на MobyGames

Підприємства, засновані 1988
Розробники відеоігор
Підприємства Швеції
Розробники відеоігор Швеції